Cheyenne Dunkley – calciatore inglese
 Joshua Dunkley-Smith –canottiere australiano
 Fitzroy Dunkley – velocista giamaicano
 Spencer Dunkley – ex cestista e allenatore di pallacanestro inglese